Лопэтари () — коммуна в жудеце Бузэу в Румынии.

В состав коммуны входят сёла:
 Бребу
 Выртежу
 Лопэтари — административный центр коммуны
 Лунчиле
 Пестрицу
 Плаю-Нукулуй
 Плоштина
 Потеку
 Сэрени
 Терка
 Фундата

География 
Коммуна расположена на расстоянии 122 км на север от Бухареста, 41 км на северо-запад от Бузэу, 112 км на запад от Галаца и 78 км на восток от Брашова.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживало 4515 человек.

Примечания 

Бузэу (жудец)
Коммуны Румынии